Маркан (), либо неправильная передача на русский язык как Маркао — распространённое в Бразилии прозвище.
 Маркан, Кристиан (1927—2000) — французский актёр и режиссёр.
Бразильские футболисты:
 Марко Аурелио ди Оливейра — полузащитник (1972)
 Скавински, Маркос Алберто — защитник (1975)
 Апаресидо Сиприано, Маркос Антонио — нападающий (1973)
 Маркос Апаресидо Алвес — нападающий (1975)